531 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 531 км — закрытый остановочный пункт Западно-Сибирской железной дороги в Алтайском крае. Код 843477.
 531 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Костромской области. Код 306226.